Quiebraolla puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cistus clusii; o
 el nombre común de la planta Halimium atriplicifolium.